Ciprian Marica (Bukarest, 1985. október 2. –) román válogatott labdarúgó.

Pályafutása
Marica első klubja a Dinamo Bukarest volt. A csapatnál eltöltött három éve alatt 22-szer szerepelt és 4 gólt szerzett. A Dinamoból az ukrán FK Sahtar Doneckhez igazolt. Itt 74-szer szerepelt és 17 gólt szerzett három év alatt. 2005-ben és 2006-ban bajnokságot nyert Ukrajnában, de elsősorban a Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, hiszen a legrangosabb európai kupasorozatban a 2006-2007-es idényben négyszer volt eredményes. 2007 nyarán az VfB Stuttgarthoz igazolt.

VfB Stuttgart

Ötéves szerződést írt alá a német csapathoz, majd augusztus 12-én a Schalke 04 elleni bajnoki debütált új csapatában. Első itt töltött idényében 28 bajnoki mindössze két gólt szerzett, valamint egyszer eredményes volt a nemzetközi porondon is a Rangers FC elleni BL-mérkőzésen.
A következő szezonban Armin Vehtől nem kapott sok lehetőséget, azonban a helyére érkező Markus Babbel már inkább őt játszatta a brazil Cacau helyett, így Marica ismét bizonyíthatott.

A Babbel helyére érkező Christian Gross is számított a játékára és Cacau sérülését követően meg is kapta a hosszú távú bizalmat. Nem okozott csalódást, volt időszak amikor három egymást követő Bundesliga mérkőzésen négy gólt szerzett. A 2010–11-es idényben kevés lehetőséget kapott Cacau és az orosz Pavel Pogrebnyak mögött ezért csapata az eladása mellett döntött.

Schalke 04
2011. július 28-án kétéves szerződést írt alá a Schalkéval akik ötmillió eurót fizettek érte, annak ellenére, hogy érdeklődött utána a francia Olympique Marseille és a Paris Saint-Germain is. Két idény alatt 34 bajnokin öt gólt szerzett, legjobb mérkőzését az 1. FC Köln ellen játszotta 2012. január 29-én, amikor kétszer talált a Lukas Podolskival felálló ellenfél hálójába. Érdeklődött utána az SS Lazio és az Internazionale is, ő azonban a spanyol bajnokságba szerződött.

Getafe
2013. szeptember 27-én a Getafe szerződtette, és október 6-án a Real Betis ellen mutatkozott be a spanyol élvonalban. Első gólját a Villarrealnak lőtte november 31-én. 2014 májusában két gólt szerzett a Rayo Vallecano ellen, ami később fontos három pontot jelentett csapatának a kiesés elleni harcban.

Konyaspor
2014 nyarán két évre aláírt a török Konyasporhoz, azonban mindössze hét bajnokin játszott tizennégy hónap alatt, főleg elhúzódó sérülései miatt.

Steaua Bucarest
2016. január 14-én aláírt a Stauához így tizenkét év légióskodás után visszatért a román bajnokságba. Ő lett a román futball 59. olyan labdarúgója aki a két nagy rivális Dinamo és Steaua mezét is viselte. Első mérkőzését a Concordia ellen játszotta, de csak elvétve kapott lehetőséget, teljesítményét pedig gyengének ítélte a román sajtó. Október 31-én saját facebook oldalán jelentette be visszavonulását.

A válogatottban 

A román válogatottban 70-szer szerepelt és 25 gólt szerzett. 2003. november 3-án debütált a nemzeti csapatban egy Olaszország elleni barátságos mérkőzésen Anconában. Daniel Pancu helyére állt be a 81. percben, a mérkőzést az olaszok nyerték 1-0-ra. Első válogatott gólját 2004. november 17-én szerezte az örmények ellen.

2008. március 25-én Traian Băsescu román miniszterelnök "Meritul Sportiv" — a Sportért érdemérem 2. fokozatával tüntette ki a válogatott tagjait, miután kvalifikálták magukat a 2008-as Európa-bajnokságra. Marica pályára lépett a kontinensviadalon is, azonban a románok nem jutottak tovább a csoportjukból miután a harmadik helyen végeztek Hollandia és Olaszország mögött.

2011. június 3-án duplázott Bosznia ellen a 2012-es Európa-bajnoki selejtezősorozatban, és betalált a magyar válogatott ellen is 2013. szeptember 6-án a világbajnoki selejtezők során.

2013. június 4-én Trininad ellen mesterhármast szerzett.

Válogatott góljai
Frissítve:2014. szeptember 7.

Sikerei, díjai

Dinamo București
 Román bajnok (2): 2001–02, 2003–04
 Román kupagyőztes (1): 2002–03

Sahtar Donyeck
 Ukrán bajnok (2): 2004–05, 2005–06
 Ukrán kupagyőztes (1): 2003–04
 Ukrán szuperkupa-győztes (1): 2005

Steaua București
Román ligakupa-győztes (1): 2015–16

Statisztika
2016. május 10-én frissítve

További információk

Jegyzetek 

Román labdarúgók
A VfB Stuttgart labdarúgói
Labdarúgócsatárok
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
A Dinamo București labdarúgói
A Sahtar Doneck labdarúgói
A Schalke 04 labdarúgói
A Getafe labdarúgói
A Konyaspor labdarúgói
1985-ben született személyek
Élő személyek